Габон поділений на 9 провінцій, які в свою чергу поділені на 37 департаментів.